História
 Clóvis — rei merovíngio, primeiro rei dos Francos a unir toda a nação
 Clóvis II — rei de Nêustria e Burgundia (Borgonha)
 Clóvis III — rei da Austrásia de 675 a 676
 Clóvis IV — rei dos Francos de 691 até sua morte
 Cultura Clóvis — cultura pré-histórica da América que surgiu há cerca de  anos

Geografia
 Clovis (Novo México) — localidade estadunidense no Novo México
 Clovis (Califórnia) — localidade estadunidense na Califórnia
 Clovis (Marte)

Outros
 Clóvis (carnaval) — fantasia carnavalesca dos subúrbios cariocas também chamada de "bate-bola"
 Clovis Cornillac (n. 1967) — autor francês

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos